Bon voyage, Frans voor “goede reis”, kan verwijzen naar:

Film en televisie
 Bon Voyage (1944), een korte propagandafilm van Alfred Hitchcock
 Bon Voyage! (1962), een familiefilm en stripserie van Disney.
 Bon Voyage (2003), een dramafilm over de Tweede Wereldoorlog.
 Bon Voyage (2006), een televisiedrama uit 2006
 Bon Voyage (2010), een telefilm van Margien Rogaar uit 2010
 Bon Voyage, Charlie Brown (and Don't Come Back!!), een animatiefilm uit 1980.

Muziek
 Een nummer van Vangelis, van zijn album Oceanic
 Een nummer van Quasi, van hun album Field Studies
 Een nummer van Sparks, van hun album Propaganda
 Een nummer van Deichkind, van hun album 'Bitte Ziehen Sie Durch'
 Bon Voyage (band), een extra project van de band  Starflyer 59
 Een titelsong van  One Piece
 Bon Voyage (album), een album van McCoy Tyner
 Bon Voyage (ep), een Debuut album van YooA is een leden van Oh My Girl uit 2020

Overig
 Bon Voyage! (winkel), de officiële Disneywinkel in Urayasu, Japan.